ANO7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 933 амінокислот, а молекулярна маса — 105 532.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, клітинних контактах, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Мембранні білки